Ta-p’an Shan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dapan Shan (ö i Kina, lat 30,44, long 122,45), Zhejiang, 
 Dapan Shan (ö i Kina, lat 30,80, long 122,76), Zhejiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar